Witków peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
Witków, un village du powiat de Legnica ;
Witków, un village du powiat de Świdnica ;
Witków, un village du powiat de Wałbrzych.

 dans d'autres voïvodies
Witków, un village dans la voïvodie de Lublin ;
Witków, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
Witków, un village dans la voïvodie de Poméranie.